Sääskensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sääskensaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Sääskensaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Sääskensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Sääskensaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar